Кралски грохот () е шестнадесетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWE). То се провежда на 19 януари 2003 г. в Бостън, Масачузетс.

Обща информация 
Основното събитие е ежегодният мач от 30 души Кралско меле, който включва кечисти и от двете шоута. Брок Леснар побеждава Грамадата в ъндъркарда, за да се класира за мелето по-късно същата вечер, където влиза под номер двадесет и девет и печели мача, като последно елиминира Гробаря, тридесетия участник. Главният мач на марката Първична сила е Трите Хикса срещу Скот Стайнър за Световната титла в тежка категория, който Стайнър печели с дисквалификация, в резултат на което Трите Хикса запазва шампионата. Най-изявеният за Разбиване е между Кърт Енгъл и Крис Беноа за Титлата на WWE, който Енгъл печели с Усукания глезен.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

  – Първична сила
  – Разбиване
  – Победител

Източници

Външни препратки 
 

Кралски грохот
Кеч турнири в Бостън